Melton (East Riding of Yorkshire), Inglaterra
 Melton (Suffolk), Inglaterra
 Melton (Vitória), Austrália
 Melton Mowbray, Leicestershire, Inglaterra
 Melton (distrito)